Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1964.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1964